Franciaország

Castelnau-d’Anglès, település Franciaországban, Gers megyében
Castelnau-d’Arbieu, település Franciaországban, Gers megyében
Castelnau-d’Aude, település Franciaországban, Aude megyében
Castelnau-sur-l’Auvignon, település Franciaországban, Gers megyében
Castelnau-d’Auzan, település Franciaországban, Gers megyében
Castelnau-Barbarens, település Franciaországban, Gers megyében
Castelnau-de-Brassac, település Franciaországban, Tarn megyében
Castelnau-Chalosse, település Franciaországban, Landes megyében
Castelnau-Durban, település Franciaországban, Ariège megyében
Castelnau-d’Estrétefonds, település Franciaországban, Haute-Garonne megyében
Castelnau-de-Guers, település Franciaországban, Hérault megyében
Castelnau-sur-Gupie, település Franciaországban, Lot-et-Garonne megyében
Castelnau-le-Lez, település Franciaországban, Hérault megyében
Castelnau-de-Lévis, település Franciaországban, Tarn megyében
Castelnau-Magnoac, település Franciaországban, Hautes-Pyrénées megyében
Castelnau-de-Mandailles, település Franciaországban, Tarn megyében
Castelnau-de-Médoc, település Franciaországban, Gironde megyében
Castelnau-de-Montmiral, település Franciaországban, Tarn megyében
Castelnau-Montratier, település Franciaországban, Lot megyében
Castelnau-Pégayrols, település Franciaországban, Aveyron megyében
Castelnau-Picampeau, település Franciaországban, Haute-Garonne megyében
Castelnau-Rivière-Basse, település Franciaországban, Hautes-Pyrénées megyében
Castelnau-Tursan, település Franciaországban, Landes megyében
Castelnau-Valence, település Franciaországban, Gard megyében